Ла Пенинсула има више значења:

 Ла Пенинсула (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пенинсула (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пенинсула (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику